

Sigle 

Le sigle AAO peut signifier :
 agrégat amiboïde à olivine, un type d'enclave fréquent dans les chondrites carbonées ;
 , l'ancien nom anglais de l'Observatoire astronomique australien ;
 Armées alliées en Orient ;
 Australian Astronomical Observatory, la branche du ministère australien de la recherche qui opère l'observatoire astronomique australien.

Code 
Le  code AAO peut désigner :
 .

Voir aussi 
 ÅÄÖ !, un festival de musiques actuelles suédoises, créé en 2009
 AAO, en biochimie, peut signifier oxaloacétate ou acide oxaloacétique.